Teheran steht für:

 Teheran, Hauptstadt des Iran
 Teheran (Provinz)
 Teheran (Fernsehserie)
 eine Ortschaft in Mason County (Illinois), USA

Siehe auch:
 Wikipediaseiten die den Begriff „Teheran“ beinhalten (Wikipedia-Spezialseite)